Manuel Bermúdez ist der Name folgender Personen:

* Manuel Bermúdez (Gouverneur) (1871–??), argentinischer Politiker und Gouverneur 
 Manuel Bermúdez (Komiker) (1913–1978), spanischer Komiker und Schauspieler
 Manuel Bermúdez (Literaturwissenschaftler) (1927–2009), venezolanischer Literaturwissenschaftler 
 Manuel Bermúdez (Leichtathlet) (* 1997), spanischer Leichtathlet
 Manuel Bermúdez Arias (Polo; * 1936), spanischer Fußballspieler 
 Manuel Bermúdez de Castro y Díez (1811–1870), spanischer Ökonom und Politiker